Путешествие — одна из форм изложения географических и этнографических сведений в литературном произведении.

Путешествие стало основой для литературного жанра путевой очерк, а также нашло широкое применение в приключенческой и научно-фантастической литературе (см. фантастическое путешествие). Путевые заметки обычно включают в себя повествования о дорожных происшествиях, впечатлениях и наблюдениях. До середины XIX века форма путевых заметок активно использовалась в научных произведениях.

См. также 
 Роуд-муви

Литература 
 
 
 Путешествие // Литературная энциклопедия
 

Литературные жанры